Благодатнівська сільська рада:
 Благодатнівська сільська рада — сільська рада в Амвросіївському районі Донецької області
 Благодатнівська сільська рада — сільська рада в Золотоніському районі Черкаської області

 Благодатнівська сільська рада — колишня сільська рада в Широківському районі Дніпропетровської області

Див. також 
 Благодатненська сільська рада
 Благодатненська сільська громада